Agenda — pequeno caderno paras anotações de compromissos e horários
Agenda política — nome dado um projeto político
Agenda (Kansas) — cidade localizada no estado do Kansas
Agenda (aplicação) — programa de computador para Mac OS X
Google Agenda ou Google Calendar

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema
Desambiguações de política
Desambiguações de topônimos